Testudo (lat.: Schildkröte) bezeichnet:
 Die Gattung der Paläarktischen Landschildkröten (Testudo)
 Eine militärisch-taktische Formation des römischen Heeres, siehe Schildkrötenformation
 Ein Belagerungsgerät des römischen Heeres, siehe Chelone (Belagerungsgerät)
 Eine Wickeltechnik bei medizinischen Bandagen
 literarische Bezeichnung für die Laute; siehe Georg Leopold Fuhrmann